Andrea Pierobon, allenatore di calcio ed ex calciatore
Fiorella Pierobon, annunciatrice televisiva e pittrice
Gianluca Pierobon, ciclista
Luigi Pierobon, partigiano
Paolo Pierobon, attore